nagel (anatomie), die mensen en dieren hebben op een vingertop, teen, nagels van een klauw of de buitenkant van een hoef
draadnagel (spijker)
spijker (smeedijzer)
nestelpen
korvijnagel, op zeilschepen ter bevestiging van touwwerk
voorste gedeelte van de bek van een gans
kruidnagel
kleinagel, ceremonieel voorwerp gebruikt door de Sumeriërs in het 3e millennium v.Chr.
het onderste, steelachtig versmalde deel van vele bloembladen
benaming voor de afzonderlijke bloempjes van de bloemtrossen der hyacinten
Nagelen

Geografie
Nagel (Fichtelgebirge), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren

Personen met de achternaam Nagel
Christian Heinrich von Nagel, een Duitse wiskundige (1803 - 1882)
Edwin Nagels (pseudoniem: Nagel), een cartoonist
Ernest Nagel, een Amerikaanse filosoof
Ernst Nagel, een Duitse theoloog (1931 - 2001)
Ernst Nagel, een Nederlandse kunstschilder, abstract impressionisme (1944 -)
Gustaf Nagel, een Duitse kunstenaar (1874 - 1952)
Ivan Nagel, een schrijver (1931 - )
Jan Nagel, een Nederlandse politicus
Jan Nagel (kunstschilder), kunstschilder (1560 - 1602)
Otto Nagel, een Duitse schilder (1894 - 1967)
Peter Nagel, een Nederlandse architect (1921 - 1997)
Thomas Nagel, een Amerikaanse filosoof
Willem Nagel (schrijver), een Nederlandse schrijver, dichter en criminoloog
Willem Nagel (rebellenleider), een Kennemerse opstandsleider (overl, 22 augustus 1426)
Yvette Nagel, een Nederlandse schaakster

Zie ook 
 Nagels (doorverwijspagina)